Ковальов Сергій Вікторович (альпініст) (*1966) — український альпініст.
 Ковальов Сергій Вікторович (електрослюсар) — електрослюсар рудника № 1,3 ДП «Артемсіль», заслужений гірник України.
 Ковальов Сергій Вікторович (російський футболіст) (*1972) — російський футболіст, захисник.
 Ковальов Сергій Вікторович (український футболіст) (*1972) — український футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Ковальов

Примітки